Fosylizacja – zjawisko geologiczne
 Fosylizacja – zjawisko językowe